Oleksandriwske (ukrainisch ; russische Entsprechung ) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Siedlung städtischen Typs in der Oblast Donezk, Rajon Bachmut, siehe Oleksandriwske

 Dorf in der Oblast Sumy, Rajon Jampil, siehe Oleksandriwske (Jampil)
 Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Kehytschiwka, siehe Oleksandriwske (Kehytschiwka)